Ірімешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Белчешть.
 Ірімешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бряза.